Der gemeinnützige Kunstverein Langenhagen wurde 1981 von Bürgern gegründet. Die Künstlerische Leitung und Geschäftsführung hat seit 2017 Noor Mertens inne, Vorstandsvorsitzender ist seit 2013 Holger Graab.

Beschreibung 
Der Verein fördert internationale zeitgenössische Kunst durch Präsentation in Langenhagen und bietet Kunstvermittlung an. In einem ganzjährigen Ausstellungsprogramm stellt der Verein mindestens fünf Einzel- und Gruppenausstellungen vor, die von Künstlergesprächen, Vorträgen und Gesprächsrunden sowie durch wöchentliche kostenlose Führungen und frei buchbare Workshops begleitet werden. Eine zentrale Aufgabe ist die Förderung von Neuproduktionen künstlerischer Arbeiten für die Ausstellungen, um Künstler bei der Umsetzung neuer Projekte zu unterstützen.

Der Verein versteht sich als Forum internationaler Gegenwartskunst, die am aktuellen künstlerischen Diskurs teilnimmt, relevante gesellschaftliche Themen aufnimmt und über eine regionale Bedeutung hinaus Impulse setzt.
Eine wiederkehrende Thematik ist der Dialog mit lokalen Gegebenheiten der Stadt Langenhagen. Virulente Diskussionen, historische Spuren und die stetige Veränderung der Lebensumwelt sind Ausgangspunkte für die Auseinandersetzung mit (öffentlichen) Räumen in Langenhagen und weisen über die lokale Ebene hinaus auf gesellschaftliche Veränderungen hin.

Ausstellungen 
2009 wurde ein neues kurzes Ausstellungsformat etabliert, das experimentellen und performativen künstlerischen Praktiken Raum gibt.

In dieser Reihe wurden bisher gezeigt:
 2009: team 404 wrap o wrap o
 2010: Ingo Mittelstaedt Neue Ordnung
 2011: Quick Magazine feat. Jan Paul Evers und Julian Stalbohm
 2012: Judith Raum L’Inspecteur des Cultures
 2013: Franziska Nast Oh Douleur in der Kapelle im Stadtpark Langenhagen

2010 präsentierte der Verein erstmals als Kooperationspartner des Kunstvereins Hannover einen Teil der alle zwei Jahre stattfindenden Herbstausstellung niedersächsischer Künstler. Beim Bremer Kunstfrühling 2011 stellte der Kunstverein gemeinsam mit der Gesellschaft für Aktuelle Kunst Bremen Arbeiten von Inka Nowoitnick, Wolfgang Plöger und der Künstlergruppe 5533 vor.

Im Jahr 2012 nahm der Kunstverein an der 700-Jahr-Feier der Stadt Langenhagen mit einer großangelegten internationalen Gruppenausstellung teil und präsentierte an 12 Orten, u. a. in der Europa-Markthalle, dem CCL, der Kapelle im Eichenpark und dem Mehrgenerationenhaus Arbeiten von 30 internationalen Künstlern, die z. T. für den Ort entstanden.

Seit 2012 spielt der Kunstverein Langenhagen in der Kapelle im Eichenpark Langenhagen als externem Ausstellungsort.

Vermittlungsprogramm 
Mit vielfältigen Vermittlungsangeboten, wie den beteiligungsorientierten Führungen, Vorträgen, Gesprächen und Workshops, leistet der Kunstverein einen wichtigen Beitrag zum Verständnis zeitgenössischer Kunst. Dabei geht es nicht um eine festgelegte Begriffsbestimmung, sondern um die Vermittlung unterschiedlicher und sich ständig ändernder Inhalte, Erscheinungsformen und Funktionen von Kunst heute. Über Künstlergespräche, Führungen und Fachvorträge zu den einzelnen Ausstellungen hinaus bietet der Kunstverein ausstellungsbegleitende und ausstellungsübergreifende Workshops in Kooperation mit lokalen Akteuren und Institutionen an.

Von 2008 bis 2012 nahm der Kunstverein Langenhagen am Modellprojekt „Vermittlung an Niedersächsischen Kunstvereinen“ teil. In diesen Jahren wurden u. a. die Projekte „Ghostwalk - Spaziergang der Erinnerungen“ durch Langenhagen mit Buch (2009), „Langenhagener Landschaften“ digitale Fotografie von (bedrohten) Landschafträumnen mit Ausstellung und „Kunst-Radio“ (2010/11) sowie eine Kooperation mit dem Institut für Gestaltungspraxis und Kunstwissenschaft der Leibniz-Universität Hannover (2011/12) realisiert. Das Projekt mit der Leibniz-Universität zur Ausbildung von Lehrern und Kunstvermittlern wird im laufenden Jahr 2013 mit zweisemestrigen Seminaren weiter fortgesetzt.

Das Team Kunstvermittlung ist mittlerweile als fester Bestandteil der Arbeit des Kunstvereins mit großer Breitenwirkung etabliert. Zu allen Ausstellungen bieten die Vermittler kostenlose Workshops an. Mit dem Fachdienst für Kinder und Jugend Langenhagen werden regelmäßig Kreativangebote im Rahmen der KreativWerkstatt und der Ferienprogramme durchgeführt.
In diesen Workshops werden künstlerische Impulse zur Untersuchung und Gestaltung der eigenen Lebenswelt aufgenommen und somit für die Teilnehmer fruchtbar gemacht. Zuletzt sind zwei Filme von Schülern der IGS Langenhagen zum Langenhagener Kulturdreieck und zur Freizeit im Shopping Center entstanden.

Durch Führungen mit Künstlern durch den Stadtraum bringt der Verein den Bürgern die Kunst im öffentlichen Raum in Langenhagen näher und bewirkt damit eine breitere Rezeption.

Anerkennung 
2016 ist der Kunstverein zum 6. Mal für den ADKV-ART-COLOGNE-Preis für Kunstvereine nominiert worden. In den Jahren 2006, 2010, 2012, 2013, 2015 war er bereits für den ADKV-Art-Cologne-Preis für Kunstvereine nominiert.

International, bundesweit und regional tätige Stiftungen unterstützen den Kunstverein bei seinen Ausstellungen und bei der Vermittlungstätigkeit.

Weblinks 
 Offizielle Website

Fußnoten 

Langenhagen
Gegründet 1981
Kultur (Region Hannover)
Organisation (Langenhagen)
Kunstmuseum (zeitgenössisch)
Museum in der Region Hannover
Kunstmuseum in Niedersachsen
Verein (Region Hannover)